CM pode ser: 
 Computação Macia (ou soft computing, um quasi-sinônimo de IC)
 em Portugal, Câmara Municipal
 uma abreviação para o município brasileiro de Campo Mourão 
 Congregação da Missão, uma ordem religiosa
 Camarões (código de país ISO 3166)
 em física, centro de massa
 novecentos em numeração romana
 Contract Manufacturer, ou fabricante por contrato, em Economia
 Abreviação de Championship Manager, um jogo esportivo para computador.
 Sigla de Colégio Militar
 Copa Airlines (código IATA)
 Correio da Manhã

Cm pode ser:
 acorde de dó menor ou sua tonalidade, a qual contém três bemóis na sua armadura de clave
 símbolo químico do cúrio

cM pode ser:
 centimorgan, a unidade genética de frequência de recombinação

cm pode ser:
 centímetro, 10-2 metros

Desambiguações de siglas